Roberto Mantovani (Bologna, 1955), attore, docente e traduttore italiano
 Roberto Mantovani (Parma, 1854 – Parigi, 1933), geologo e violinista italiano
 Roberto Mantovani (Vigevano, 1984), produttore discografico e promotore musicale